Ursi eller URSI kan syfta på:

  URSI – en organisation för radiovetenskap i Sverige representerad av SNRV, se Union Radio-Scientifique Internationale

Biologi

Växter 
 Salix uva-ursi
 Arctostaphylos uva-ursi
 Inga ursi
 Wikstroemia uva-ursi
 Oreopanax pes-ursi
 Sedum ursi

Insekter 
 Oligaphorura ursi
 Anurophorus ursi
 Acanthococcus uvae-ursi

Svampar 
 Hericium alpestre f. caput-ursi
 Massarina balnei-ursi
 Auricula-ursi integrifolia